Элфин Рис Эванс (; род. 28 декабря 1988 года) — валлийский раллийный автогонщик, пилот команды Toyota Gazoo Racing WRT. Двукратный вице-чемпион мира (2020 и 2021). С 2019 года штурманом Эванса является .

Отец — раллийный автогонщик  (род. 1959).

Карьера

Победы

Чемпионат мира

Остальные победы

Результаты выступлений

Статистика 
Показатели, по которым Эванс был лучшим в сезоне (за исключением стартов и сходов), выделены зелёным цветом. Полужирным — лучшие лично для него.

Чемпионат мира 
В 2007 и 2011 участвовал на отдельных этапах, но очков не набрал.

* Сезон продолжается.

WRC Academy

WRC-2

Награды и достижения

Примечания

Ссылки 
 

Раллисты Великобритании
Пилоты WRC из Великобритании